ACOG ist eine Abkürzung für folgende Begriffe und Institutionen: 
 American Congress of Obstetricians and Gynecologists, die größte Gynäkologengesellschaft in den USA 
  Advanced Combat Optical Gunsight, Bezeichnung für Zieloptiken (eingesetzt überwiegend im militärischen Bereich) 
  Atlanta Committee for the Olympic Games, Komitee zur Vorbereitung der XXVI. Olympischen Sommerspiele 1996 im amerikanischen Atlanta
  Anime Connection of Germany, ein deutscher Anime Distributor

ACOG